Deux régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Brancas » :

 Infanterie
 Le régiment de Brancas

 Cavalerie
 Le régiment de Brancas cavalerie

Homonymie d'unités militaires